Dedicato a te/Senza parole – singolo di Gino Paoli del 1959
Dedicato a te – album di Bruno Martino del 1965
Dedicato a te – album di Dominga del 1970
Dedicato a te – album di Santino Rocchetti del 1977
Dedicato a te/E poi venne sera – singolo di Santino Rocchetti del 1977
Dedicato a te – singolo dei Matia Bazar del 1993
Dedicato a te – singolo de Le Vibrazioni del 2003
Dedicato a te – album di Luciano Caldore del 2010